Enns puede referirse a:

 el río Enns, afluente austriaco del Danubio; o
 la ciudad de Enns, en Austria.